Bilbo est un nom propre qui peut désigner :
 le nom basque de Bilbao, la ville la plus importante du Pays basque, et capitale de la province de Biscaye (Bizkaia), dans le Nord de l'Espagne ;
 Bilbo Bessac ou Bilbon Sacquet (), personnage principal du roman Le Hobbit de .
 Theodore G. Bilbo (1877-1947), homme politique américain, gouverneur puis sénateur pour le Mississippi